Берлиоз () — фамилия. Носители:

 Берлиоз, Александр (1852—1929) — епископ Сендая.
 Берлиоз, Гектор (1803—1869) — французский композитор.
 Берлиоз, Жак (1891—1975) — французский орнитолог.
 Михаил Александрович Берлиоз — персонаж романа «Мастер и Маргарита».